Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów – trzynasty tom serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 19 listopada 2014 roku. Książka ma 400 stron.

Fabuła 
Przyjaciele - Felix, Net i Nika - jadą na wakacje do Londynu. Superpaczka musi zmierzyć się z klątwą, która od lat prześladuje pewien szkocki klan.

Rozdziały 

 Nie pozwólcie, żeby był tam smutny

 Większość katastrof wydarza się podczas lądowania
 Wściekły Borsuk
 Po tym jeziorze się nie pływa
 A może zrobiliśmy dokładnie to, czego od nas oczekiwano
 To tylko wyobraźnia
 Lord McKillian zwyczajnie ściemnia
 To nie jest zwykły sen
 To nie jest tak, jak pan myśli
 Machinownia
 Widzę, że państwo nieźle się bawią
 Panienka raczyła krzyknąć
 Częste mycie skraca życie
 Nie chcę tego zwiedzać ponownie
 Czemu jeszcze nikt nas nie goni?
 Adresat nieznany
 Umarła za życia, żyć będzie wiecznie

Epilog

Przypisy

Bibliografia 

Felix, Net i Nika
Powieści, których akcja toczy się w Londynie
Powieści z 2014